Widdrington kan syfta på:

 Widdrington Village, Northumberland, England 
 Widdrington Station and Stobswood, Northumberland, England 
 Widdrington Station, Northumberland, England 
 Widdrington Castle, Northumberland, England

Se även 
 Widdringtonia